Городецкое — село в Майнском районе Ульяновской области в составе Игнатовского городского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 14 километров на юг по прямой от районного центра поселка Майна.

История
Основано в конце 17 века беглыми крепостными крестьянами. Названо по фамилии помещика, который в 1913 году имел здесь усадьбу. На 1913 год здесь имелись: церковь, церковно-приходская школа, мельница. В 1913 году в селе были: 146 дворов, 669 жителей, церковь и школа.

В 1920 г. создано одно из первых в районе кооперативное товарищество «Новая жизнь» из 11 крестьянских хозяйств. В 1928 г. образовано товарищество по совместной обработке земли «Труженик» из 5 бедняцких хозяйств. 

В 1990-е годы работало отделение СПК«Сосновское».

Население
Население составляло 107 человек в 2002 году (русские 77%), 69 по переписи 2010 года.

Известные уроженцы 

 Новичков, Александр Степанович (1914—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Родился в селе Городецкое.

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 141.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Примечания 

Населённые пункты Майнского района